Martin County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Martin County, Florida 
 Martin County, Indiana 
 Martin County, Kentucky 
 Martin County, Minnesota 
 Martin County, North Carolina 
 Martin County, Texas